Bandera de San Juan puede referirse a:

Bandera de la Provincia de San Juan
Bandera de San Juan (Puerto Rico)